David Kennedy peut désigner :

 David Matthew Kennedy (1905-1996), homme politique américain ;
 David Michael Kennedy (1941-), historien américain ;
 David Kennedy (1953-), pilote automobile irlandais ;
 David-James Kennedy (1969-), écrivain français ;
 David Kennedy (1976-), musicien américain.